Бери́ша () — албанская фамилия. Известные носители:
 Бериша, Беким (1966—1998) — косовский солдат.
 Бериша, Бернард (род. 1991) — косоварский футболист.
 Бериша, Бесарт (род. 1985) — албанский футболист, нападающий.
 Бериша, Валён (род. 1993) — норвежский футболист албанского происхождения. Старший брат Ветона.
 Бериша, Вальмир (род. 1996) — шведский футболист.
 Бериша, Ветон (род. 1994) — норвежский футболист албанского происхождения. Младший брат Валёна.
 Бериша, Илир (род. 1991) — косоварский футболист, играющий на позиции защитника.
 Бериша, Коле (1947—2021) — косовский политик.
 Бериша, Сали (род. 1944) — политический и государственный деятель Албании.
 Бериша, Сафет (1949—2016) — албанский футболист, защитник
 Бериша, Юлка (род. 1988) — албанская модель.
 Бериша, Этрит (род. 1989) — албанский футболист, вратарь.